Челеба́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Челебадзе, Георгий Ревазович (род. 1992) — грузинский футболист, нападающий.
 Челебадзе, Нателла Аслановна (1933—2021) — советский чаевод, Герой Социалистического Труда (1949).
 Челебадзе, Реваз Владимирович (род. 1955) — советский футболист, нападающий.
 Челебадзе, Сурие Темеровна (1928—1976) — советский чаевод, Герой Социалистического Труда (1949).
 Челебадзе, Фадима Мевлудовна (1924—2010) — советский чаевод, Герой Социалистического Труда (1949).